La Passion de Jeanne d'Arc, een Franse stomme film uit 1928
The Passion of Joan of Arc (album), een muziekalbum uit 2008 van de Britse groep In the Nursery